Kira Kiralina se poate referi la:

 Kira Kiralina (roman), roman de Panait Istrati.
 Kira Kiralina (film), film românesc din 2014 bazat pe romanul lui Istrati, regia Dan Pița 
 Kira Kiralina (film din 1928), film ucrainean din 1928, regia Boris Glagolin (ru), bazat pe romanul lui Istrati